Kaliro (district), een district in het oosten van Oeganda
 Kaliro (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Kaliro